CIRED est un sigle pouvant désigner :
 Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, en France ;
 Congrès international des réseaux électriques de distribution, une organisation internationale.